Meguro (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
Meguro (Tokio), een van de 23 wijken van Tokio